Милковице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Легницкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 6118 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Хойнув
 Гмина Кротошице
 Гмина Кунице
 Легница
 Гмина Любин
 Гмина Злоторыя

Ссылки 

Гмины Нижнесилезского воеводства